Steinkjer (gemeente), een gemeente in Noorwegen
 Steinkjer (plaats), een plaats in bovenstaande gemeente